Tarzan kan henvise til flere artikler:

 Tarzan – fiktiv person
 Tarzan, Abernes konge – roman af Edgar Rice Burroughs
 Tarzan – amerikansk animationsfilm fra 1999
 Tarzan og Jane: Legenden om Tarzan – amerikansk animationsfilm fra 2001

Andre sider der begynder med Tarzan:

 Tarzan Mama Mia – dansk film fra 1989